Lista di città della Tanzania.

Lista

Note

Altri progetti 

Centri abitati della Tanzania
Tanzania